Ануфриева — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 143 км по левому берегу реки Нерица. Длина реки составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от впадения реки Уса до водомерного поста Усть-Цильма, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 03050300112103000078213.

Примечания 

Притоки Нерицы
Реки Усть-Цилемского района